Arnold Nöldeke ist der Name folgender Personen:

* Arnold Nöldeke (Politiker) (1865–1945), deutscher Politiker (DDP) und Richter
 Arnold Nöldeke (Denkmalpfleger) (1875–1964), deutscher Architekt, Denkmalpfleger und Archäologe